Мурафа — название географических объектов на Украине.

Населённые пункты 
 Мурафа — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Мурафа — село в Краснокутском районе Харьковской области.

Река 
 Мурафа — река в Винницкой области, приток Днестра

Фамилия 
Антон Мурафа — украинский видеоблоггер.